HMS Victory
 Victory Records
 Victory (álbum de The Jacksons) — décimo quarto álbum de estúdio da banda
 Victory (álbum de Running Wild) — décimo primeiro álbum da banda
 Victory (canção de Puff Daddy)
 Victory (EP) — de San Holo
 Victory Motorcycles

Desambiguação